Blue Jay Creek ist der Name folgender

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Blue Jay Creek (Idaho), im Boise County
 Blue Jay Creek (Idaho), im Elmore County
 Blue Jay Creek (Kalifornien), im Shasta County
 Blue Jay Creek (Michigan), im Berrien County
 Blue Jay Creek (Minnesota), im Lake County
 Blue Jay Creek (Nevada), im Elko County
 Blue Jay Creek (Oregon), im Curry County